Тип 86:
 Тип 86 — модификация китайского единого пулемёта Тип 80
 Тип 86 — модификация тайваньского автомата Тип 65
 Тип 86 — китайская боевая машина пехоты.